Manuel Alonso de Areyzaga (Sant Sebastià, 1895 - Madrid, 1984) tennista espanyol
 Manuel Alonso Corral (1934-), religiós - conegut com a Papa Pere II, líder de l'Església Catòlica Palmariana;
 Manuel Alonso Erausquin (Sant Sebastià, 1946), economista, escriptor i periodista 
 Manuel Alonso González (1918-2011), guerriller antifranquista.
 Manuel Alonso Martínez (Burgos, 1827 - Madrid, 1891) jurista i polític espanyol
 Manuel Alonso Olea (Melilla, 1924 - Madrid, 2003) jurista i laboralista espanyol
 Manuel Alonso Pacheco (1822-1889), escriptor porto-riqueny;
 Manuel Alonso Peña (1903-1982), enginyer agrònom espanyol.
 Manuel Alonso Sañudo (1856-1912), metge espanyol
 Manuel Alonso (futbolista) (19??) exfutbolista mexicà